Prozor-Rama est une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine

Maurice Prozor, (1849-1928) diplomate, écrivain, préfacier et traducteur lituanien

Greta Prozor, (1885-1978) fille du précédent, comédienne, professeur d'art dramatique